Спліт — гора у хребті Сьєрра-Невада, штат Колорадо, США
 Спліт — місто в Хорватії
 Спліт (футбольний клуб) — хорватський футбольний клуб із однойменного міста
 Спліт (аеропорт) — міжнародний аеропорт, що обслуговує міста Спліт, Каштела, Трогір та інші прибережні міста Середньої Далмації у Хорватії
 Спліт язика — розрізання язика, один з видів модифікації людського тіла.
 Спліт (фільм) — американський трилер режисера, продюсера і сценариста М. Найта Ш'ямалана.
 Спліт — музичний альбом на якому присутні композиції двох (рідше — більше) різних виконавців.

Див. також 
 Спліт-Макарська архідієцезія
 Спліт-комплексні числа
 Спліт-кватерніони
 Сплітер
 split